Geografia
 Guils de Cerdanya, municipi de la Baixa Cerdanya
 Guils del Cantó o Guils del Santó és un poble de l'Alt Urgell, en el municipi de Montferrer i Castellbò
 Guils Fontanera és una estació d'esquí nòrdic a Guils de Cerdanya